Die Olympischen Spiele 1988 teilen sich auf in:

 Olympische Sommerspiele 1988 in Seoul
 Olympische Winterspiele 1988 in Calgary